Deux navires de la marine américaine ont porté le nom USS Strong, en l'honneur du contre-amiral James H. Strong (1814-1882), qui s'est distingué lors de la bataille de Mobile Bay.
 , un destroyer de la classe Fletcher, lancé en 1941 et coulé au combat en 1943.
 , un destroyer de la classe Allen M. Sumner, lancé en 1944 et coulé en 1973.

Strong